Holderbank ist der Name folgender Gemeinden in der Schweiz:
 Holderbank AG im Kanton Aargau
 Holderbank SO im Kanton Solothurn

Holderbank steht für:
 Holderbank, früherer Name von Holcim, Schweizer Baustoffproduzent